FiFi Awards
FIFI Wild Cup
Ou ainda:
Revolta dos Fifis

Desambiguação